Naoko bezeichnet:
 Naokos Lächeln (jap. , Noruwei no mori, Norwegian Wood), ein Roman (1987) des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami
 eine Proxomitrons-Version

Naoko (なおこ) ist der Name folgender Personen:
 Naoko Egi, japanische Zoologin
 Naoko Fukazu (* 1944), japanische Tischtennisspielerin
 Naoko Kawakami, japanische Fußballerin
 Naoko Kawashima (* 1981), japanische Synchronschwimmerin
 Naoko Maruyama, japanische Linguistin
 Naoko Matsubara  (* 1937) (jap. ); japanisch-kanadische Künstlerin
 Naoko Mori (* 1975) (jap. ), japanische Schauspielerin
 Naoko Ogigami (* 1972) (jap. ), japanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Naoko Otani, japanische Schauspielerin
 Naoko Sakamoto (Leichtathletin) (* 1980) (jap. ), japanische Langstreckenläuferin
 Naoko Satō, japanische Tennisspielerin
 Naoko Sakata (* 1983), japanische Jazzmusikerin
 Naoko Sawamatsu (* 1973) (jap. ), japanische Tennisspielerin
 Naoko Takahashi (* 1972) (jap. ), japanische Langstreckenläuferin und Olympiasiegerin
 Naoko Takeuchi (* 1967) (jap. ), japanische Mangaka
 Naoko Takezaki, japanische Wissenschaftlerin
 Naoko Yamano (jap. ), ein Mitglied der japanischen J-Pop-Gruppe Shonen Knife 
 Naoko Yamazaki (* 1970 als Sumino ) (jap. ), japanische Astronautin